Kampung Mesjid (Nurussalam), een plaats in Indonesië
Kampung Mesjid (Kualuh Hilir), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing